HLZ est un sigle qui peut désigner :
 Helicopter Landing Zone ;
 , une organisation de médecins et de dentistes en Croatie.

HLZ est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Hamilton, un aéroport desservant la ville de Hamilton en Nouvelle-Zélande, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports